Bodarne kan syfta på:
Bodarne, Uddsarvet och Åkre – småort i Säters kommun
Bodarne socken – tidigare namn på Ramundeboda socken
Bodarne församling – tidigare namn på Ramundeboda församling
Kvarteret Bodarna – på Östermalm i Stockholm

Se även
Bodarna
Bodarnegrottorna
Västra Bodarne (Västra Bodarna)
Röda Bodarnes torg, Stockholm, se Rödbodtorget